Тиона може бити:

 Семела, синоним овог лика из грчке митологије.
 Једна од хијада или нисејских нимфи из грчке митологије.
 Тиона (сателит), Јупитеров природни сателит.